Atika může znamenat:

 Atika (architektura) – architektonický prvek
 Attika – historická oblast okolo Athén v Řecku
 Attika (kraj) – současný kraj v Řecku
 Atika (umělecká skupina) – česká designérská skupina existující v letech 1987–1992, založená Jiřím Pelclem